Талóвский сельсове́т — муниципальное образование (сельское поселение) в Большемуртинском районе Красноярского края. Административный центр поселения — село Талóвка.

География 
Таловский сельсовет находится севернее районного центра. Удалённость административного центра сельсовета — села Таловка от районного центра — пгт Большая Мурта составляет 34 км.

История 
Таловский сельсовет наделён статусом сельского поселения в 2004 году.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 3 населённых пункта:

Совет депутатов 
Таловский сельский Совет депутатов — представительный орган местного самоуправления, обладающий правами представлять интересы населения и принимать от его имени решения, действующие на территории сельсовета.

Совет депутатов состоит из 10 депутатов, избираемых на основе всеобщего равного и прямого избирательного права по избирательной системе по единому многомандатному избирательному округу при тайном голосовании в соответствии с федеральными и краевыми законами сроком на 5 лет.

Председатель — глава сельсовета Чимов Евгений Юрьевич

См. также 
 Административно-территориальное деление Красноярского края

Примечания

Ссылки 
 
 

Муниципальные образования Большемуртинского района
Сельские поселения Красноярского края